Ла Сијенега има више значења:

 Ла Сијенега (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенега, Километро Синко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенега (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенега (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенега (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијенега (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијенега (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенега (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенега (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенега (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенега (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијенега (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Сијенега (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенега, Ла Сијенега де Пало Бланко (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенега, Ла Сијенега Лимитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенега (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега, Запотитлан де ла Сијенега (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенега (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега, Агва Зарка (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сијенега, Сијенега де Мендез (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Марија дел Оро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенега (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сијенега (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сијенега (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сијенега (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сијенега (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега, Сијенега дел Помаро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега, Ла Калера (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега, Торесиљас де Атекуаро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Окампо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега, Лос Наранхос (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенега (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенега (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенега, Охо де Агва (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Марија дел Оро, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенега (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенега (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенега, Ла Сијенегита (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенега (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега, Гвадалупе ла Сијенега (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Магдалена Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега, Барио 20 де Новијембре (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега, Ндузакојо (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Мигел Ехутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега, Ла Сијенега дел Ранчо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Марија Ипалапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијенега (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега, Сан Мигел ла Сијенега (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сијенега (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега, Ел Шахид (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сијенега (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенега (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенега (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијенега (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијенега (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Сијенега (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Сијенега (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијенега (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенега (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенега (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенега (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенега (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику